Флаг муниципального образования Асбе́стовский городской округ Свердловской области Российской Федерации — является (наряду с гербом) основным опознавательно-правовым знаком муниципального образования, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии, и служит символом единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён решением Асбестовской городской Думы от 24 сентября 2002 года как флаг «муниципального образования город Асбест» (после муниципальной реформы — «Асбестовский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1036.

26 июля 2012 года, решением Думы Асбестовского городского округа № 8/10, в предыдущем решении (включая название и приложения) слова «Муниципальное образование город Асбест» заменены словами «Асбестовский городской округ» в соответствующих падежах. Данное решение распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2006 года.

Описание 
«Полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее на себе изображение фигур городского герба (солнечная корона, „нитчатый“ вилообразный крест и треугольно вырезанная оконечность), положенные вдоль полотнища и выполненные зелёным, белым и красным цветами. Обратная сторона зеркально симметрична лицевой».

Обоснование символики 
Символика флага указывает на добычу и переработку асбеста и изготовление изделий из него. Отражает «путь» от минерала до негорючих тканей, а, кроме того, указывает и на имя города.

Примечания 

Флаги с изображением солнца